Села:
 П'ятихатка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 П'ятихатка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 П'ятихатка — Київська область, Обухівський район
Селище:
 П'ятихатка — Вінницька область, Піщанський район

Див. також 
 П'ятихатки